Gadilis pandionis är en blötdjursart som först beskrevs av Addison Emery Verrill och Smith 1880.  Gadilis pandionis ingår i släktet Gadilis och familjen Gadilidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tandsnäckor
pandionis